Чемпионат Испании по футболу 1956/1957 — 26-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 5-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 777 голов.

Турнирная таблица 

1 «Реал Мадрид» квалифицировался в Кубок европейских чемпионов как победитель текущего розыгрыша, а «Севилья» как вице-чемпион Испании.

Потуровая таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов
 «Барселона» — «Атлетико»  — 7:3 (3-й тур, 23 сентября 1956 года)
 Самая крупная победа в гостях: 5 голов
 «Депортиво» — «Барселона»  — 1:6 (20-й тур, 27 января 1957 года)
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Атлетико» — «Эспаньол»  — 8:1 (10-й тур, 11 ноября 1956 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1957
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1956 году
Спорт в Испании в 1957 году